Бойова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Бойова вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Бойова вулиця — вулиця в місті Запоріжжі.
 Бойова вулиця — вулиця в місті Києві.
 Бойова вулиця — вулиця в місті Харкові.

Вулиці